Черна има више значења:

 Черна (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Черна (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Черна (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Черна (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији
 Черна, река у југозападној Румунији